Jan Vandenbroeck peut faire référence à
 Jan Van Ruysbroeck (religieux) (1293-1381), religieux
 Un collège néerlandophone porte son nom : le Jan-van-Ruusbroeckollege au Mutsaard dans la commune de la ville de Bruxelles. 
 Jean Van Ruysbroeck (architecte), architecte du